

Géographie
Recoules est une partie du nom de plusieurs communes françaises :
 Recoules-Prévinquières ancienne commune française située dans le département de l'Aveyron, devenue, le , une commune déléguée de la commune nouvelle du Sévérac-d'Aveyron ;
 Recoules-d'Aubrac dans le département de la Lozère ;
 Recoules-de-Fumas dans le département de la Lozère.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France